Bilung ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Bilung SVD (1933–2022), indischer Ordensgeistlicher, Bischof von Rourkela
 Telesphore Bilung SVD (* 1961), indischer Ordensgeistlicher, Bischof von Jamshedpur

sowie der Häuptlingstitel in Palau:
 Bilung (Titel)